Fürstenberg kan syfta på:

Furstendömet Fürstenberg – furstendöme 1664–1806 inom det Tysk-romerska riket i dagens Baden-Württemberg i Tyskland.
Fürstenbergmanufakturen – en porslinsfabrik i Fürstenberg an der Weser, Tyskland

Geografi 
Fürstenberg/Havel – en stad i Landkreis Oberhavel, Brandenburg, Tyskland
Fürstenberg an der Oder – Fürstenberg (Oder), tidigare stad, sedan 1961 stadsdel i Eisenhüttenstadt, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, Tyskland.
Fürstenberg, Niedersachsen –  ort och kommun i Landkreis Holzminden, Niedersachsen, Tyskland.
Fürstenberg, Bad Wünnenberg – en stadsdel i Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Tyskland,
Fürstenberg, Schwarzwald-Baar-Kreis – en tidigare stad som blev del av Hüfingen
 Fürstenberg, Lichtenfels – en tidigare stad som blev del av Lichtenfels 
 Fürstenberg, Eisenhüttenstad – en del i Eisenhüttenstad i Brandenburg

Personer 
Efternamnet Fürstenberg bars 2015 av 15 personer i Sverige
 Pontus Fürstenberg (1827–1902), svensk konstmecenat (utan släktskap med de båda ätterna ovan)
 Arthur Fürstenberg (1865–1936), svensk läkare, brorson till Pontus Fürstenberg

Släkter 
 Fürstenberg (fursteätt) – en tysk fursteätt
 Fürstenberg (adelsätt) – en tysk adelsätt

Se även
 Gatunamn i Göteborg

Tyska efternamn